Machy kan syfta på:
 Machy, Aube
 Machy, Somme